Муромцево — село в Бабынинском районе Калужской области России. Административный центр сельского поселения «Село Муромцево».

География 
Село находится в центральной части Калужской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, в пределах Мещовского ополья, при автодороге  «Украина», на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к северо-востоку от посёлка Бабынино, административного центра района. Абсолютная высота — 206 метров над уровнем моря.
Климат
Климат населённого пункта характеризуется как умеренно континентальный, с чётко выраженными временами года. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 4 — 4,6°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет −8,9 °C; самого тёплого (июля) — 17,8 °С. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 650—730 мм. Продолжительность безморозного периода — около 149 суток.
Часовой пояс

История 
Село Муромцево известно тем, что в нём родился Владимир Михайлович Яшвиль — князь, генерал-майор, участник Русско-турецкой войны, участник дворцового заговора против императора Павла I.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,8 %, женщины — соответственно 53,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 % из 656 чел.

Инфраструктура 
Действуют средняя общеобразовательная школа, детский сад, врачебная амбулатория, клуб и библиотека, МФЦ, отделение Почты России.

Примечания 

Населённые пункты Бабынинского района